São Bernardo (Aveiro), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Aveiro
São Bernardo (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
São Bernardo do Campo, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo